Gabara, een kaiju in de film All Monsters Attack, zie Lijst van kaiju in films van Toho#Gabara
 Gabara (geslacht), een vlindergeslacht